La Chapelle-Gauthier puede referirse a: 

 La Chapelle-Gauthier, comuna francesa situada en Eure.
 La Chapelle-Gauthier, comuna francesa situada en Sena y Marne.